Medallion (engl.: „Medaillon“) steht für:
 Eagle Medallion, Fahrzeugmodell der Marke Eagle
 The Medallion, ein Martial-Arts-Film, siehe Das Medaillon

Siehe auch:
 Medaillon